Ле́я — вариант имени Лия и фамилия:
 Лея, Юрис Янович (род. 1938) — советский и латвийский учёный в области физиологии пищеварения.
 Лея Органа — персонаж фильма «Звёздные войны».